Vesta — deusa romana
 Vesta (título) — título bizantino
 4 Vesta — asteroide
 Vesta (Minnesota) — localidade dos Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos